Синяев — фамилия; имеет женскую форму Синяева.
 Синяев, Владимир Александрович (в монашестве Корнилий; род. 1976) — архиерей РПЦ, епископ Волгодонский и Сальский.
 Синяев, Денис Петрович (род. 1984) — российский футболист.